Osoby o tym nazwisku:
 Dominik Jaśkowiec – polski samorządowiec i politolog
 Sylwia Jaśkowiec – biegaczka narciarska